2017 IPONE German FIM Speedway Grand Prix – dziewiąta impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2017. Zawody odbyły się 9 września 2017 na Bergring Arena w Teterowie.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Kaia Huckenbecka. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Tobias Kroner i Mathias Bartz.

Ze względu na kontuzję w zawodach nie wystąpił Greg Hancock. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Peter Kildemand.
 (#45)  Greg Hancock → (#25)  Peter Kildemand

Kolejnym zawodnikiem, który z powodu kontuzji nie wystąpił w zawodach był Niels Kristian Iversen. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Max Fricke.
 (#88)  Niels Kristian Iversen → (#46)  Max Fricke

Również ze względu na kontuzję w zawodach nie wystąpił Nicki Pedersen. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Martin Smolinski.
 (#12)  Nicki Pedersen → (#84)  Martin Smolinski

Losowanie pozycji startowych odbyło się 8 września.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Niemcy
2017
2017 w Niemczech